Seefeldner ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Seefeldner (1887–1981), österreichischer Geograph, Gymnasiallehrer und Landesschulinspektor
 Oskar Seefeldner (1858–1938), österreichischer Offizier und Militärhistoriker 

Siehe auch:
 Seefelder